Bradyville ou Bradysville  aux États-Unis, peut faire référence à :

 Braddyville, une ville du comté de Page, en Iowa.
 , une communauté non constituée en municipalité, du Comté d'Adams.
 , une communauté non constituée en municipalité du Comté de Cannon.
 , une communauté non constituée en municipalité du Comté de Lincoln.

Homonymie de toponyme